Parkour, ook wel le parkour of PK genoemd, een in Frankrijk ontstane loopdiscipline
Tracer (wetenschap), een stof die in verschillende disciplines van experimentele wetenschap gebruikt wordt om materialen te volgen